Kediri kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kediri, ort, Jawa Timur, 
 Desa Kediri (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Kediri (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Kelurahan Kediri, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar